Özen ist ein türkischer weiblicher und (überwiegend) männlicher Vorname sowie Familienname. Özen hat die Bedeutung „Sorgfalt“, „Mühe“.

Namensträger

Familienname 

 Eren Özen (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Gökhan Özen (* 1979), türkischer Popsänger
 Hasan Özen (* 1940), türkischer Arbeitsmigrant in Deutschland
 Hicran Özen (* 1981), deutsche Basketballnationalspielerin
 Ismail Özen (* 1981), türkischer Boxpromoter und ehemaliger Profiboxer
 Mahmut Özen (* 1988), schwedisch-türkischer Fußballspieler
 Önder Özen (* 1969), türkischer Fußballspieler
 Yılmaz Özen (* 1973), türkischer Fußballspieler und -trainer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname